11. Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce – zawody sportowe, które odbyły się na stadionie Nagai w Osace między 25 sierpnia i 2 września 2007 roku. Japonia drugi raz w historii organizowała lekkoatletyczny czempionat globu – poprzednio zawody tej rangi odbyły się tutaj w 1991 roku, a ich gospodarzem było Tokio. Mistrzostwa były dopiero trzecimi rozegranymi poza Europą.

Osaka chciała w 2008 roku zorganizować igrzyska olimpijskie jednak w 2001 przegrała walkę o tę imprezę z Pekinem odpadając już w pierwszej rundzie głosowania. Po tym niepowodzeniu miasto postanowiło zorganizować lekkoatletyczne mistrzostwa świata w 2007 roku – jego konkurentami były Berlin i Budapeszt. W październiku 2002 Rada IAAF podczas posiedzenia w Monako przyznała Osace prawo organizacji mistrzostw w 2007 roku. Podczas ceremonii otwarcia imprezy wystąpiła Sarah Brightman.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Zobacz też 
 Polska na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2007

Przypisy

Bibliografia